U-434 ha sido el identificador de dos submarinos:

 U-434, submarino alemán Tipo VII de 1941, hundido en su primera patrulla.
 U-434, submarino soviético Clase Tango de 1976, actualmente buque museo en Hamburgo.